Jinping steht für:

 den Autonomen Kreis Jinping der Miao, Yao und Dai (金平苗族瑶族傣族自治县) des Autonomen Bezirks Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Jinping (Honghe);
 den Kreis Jinping (锦屏县) des Autonomen Bezirks Qiandongnan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Jinping (Qiandongnan);
 den Stadtbezirk Jinping (金平区) der bezirksfreien Stadt Shantou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Jinping (Shantou)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Kreis Chongxin in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Jinping (Chongxin)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Jinping (Haizhou)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Jinping (Jingdong)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinping (Peng’an)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinping (Pingshan)
 die Großgemeinde Jinping (锦屏镇) im Kreis Qiubei in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Jinping (Qiubei)
 die Großgemeinde Yiyang (锦屏镇) im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Jinping (Yiyang)
 die Gemeinde Jinping (锦屏乡) im Kreis Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinping (Jiange)
 die Gemeinde Jinping (锦屏乡) im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinping (Mianning)
 das Straßenviertel Jinping (锦屏街道) im Kreis Chongxin in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Jinping (Chongxin)
 das Straßenviertel Jinping (锦屏街道) der Stadt Fenghua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jinping (Fenghua)

 den Wasserkraftwerk Jinping (Jinping No.1 Hydropower Station) am Yalong Jiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jinping I
 Xi Jinping, einen chinesischen Politiker, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und Staatspräsident der Volksrepublik China